

Момино () — село в Тирговиштській області. Входить до складу общини Тирговиште.
 Момино () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Хасково.